Каковский — фамилия. Известные носители:

 Каковский, Александр (1862—1938) — польский кардинал.
 Каковский, Антон Фомич (1871—1953) — русский и советский врач, учёный и педагог.
  (род. 1999) — российский снукерист.